

Cinema 
 Destiny – cortometraggio del 1909 diretto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
 Destiny – film del 1916 diretto da Harry Beaumont
 Destiny – film del 1919 diretto da Rollin S. Sturgeon
 Destiny – film del 1944 diretto da Reginald Le Borg

Musica 
 Destiny – opera lirica del 1907 di Leoš Janáček
 Destiny – gruppo heavy metal svedese
 Destiny – singolo di José Feliciano del 1970
Destiny – album di Felix Cavaliere del 1975
 Destiny – album dei The Jacksons del 1978
 Destiny – singolo dei The Jacksons del 1978
 Destiny – album di Chaka Khan del 1986
 Destiny – album dei Saxon del 1988
 Destiny – album di Tiziana Rivale del 1988
 Destiny – album di Gloria Estefan del 1996
 Destiny – album degli Stratovarius del 1998
 Destiny – singolo degli Zero 7 del 2001, dall'album Simple Things
 Destiny – album delle No Angels del 2007
Destiny – album di Skylar Starling del 2016

Televisione 
 Destino (Destiny) – episodio della quinta stagione di Angel
 La terza profezia (Destiny) – episodio della terza stagione di Star Trek: Deep Space Nine
 Destiny – astronave dell'universo fantascientifico di Stargate Universe

Altro 
 Destiny – modulo per la Stazione Spaziale Internazionale
 Destiny – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Destiny – videogioco sviluppato da Bungie